

Aeronautica 
 Martin-Marietta X-24 – aereo sperimentale statunitense. Inizialmente, questo velivolo, fu ideato per lo studio di fusoliere portanti (lifting body). Questo aereo sperimentale aprì i programmi allo space shuttle.

Informatica 
 X24 – modello di ThinkPad